Alexandru Ghica se poate referi la:

 Alexandru Scarlat Ghica, domnitor al Țării Românești între 12 decembrie 1766 - 28 octombrie 1768
 Alexandru Dimitrie Ghica, (1795-1862), domnitor al Țării Românești (1834-1842) și caimacam (1856-1858)
 Alexandru Ghika (1902 - 1964), matematician și pedagog român, fondatorul școlii românești de analiză funcțională
 Alexandru Ghica (1903-1982, ortografiat și Alexandru Ghyka), comandant legionar, Director General al Siguranței Statului și Polițiilor (14 septembrie 1940 - 3 februarie 1941)